GAUSS — язык программирования, разработанный Aptech Systems. В основном используется в математике, статистике, оптимизации и 2D- и 3D-визуализации. Он был впервые опубликован в 1984 году для MS-DOS. Последняя версия также доступна для Linux, Sun SPARC и Windows.

Литература

Ссылки 
 Сайт разработчика

Предметно-ориентированные языки программирования
Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса